David Ferrer era o atual campeão, mas perdeu na primeira rodada para Xavier Malisse. Nicolas Mahut conquistou o título, derrotando Stanislas Wawrinka na final por 6–3, 6–4.

Cabeças de chave

 David Ferrer (Primeira rodada)
 Stanislas Wawrinka (Final)
 John Isner (Primeira rodada)
 Benoît Paire (Primeira rodada, desistiu devido a uma lesão na coxa)

<ol start="5">
  Jérémy Chardy ''(Quartas de final)
  Marcos Baghdatis ''(Primeira rodada)
  Victor Hănescu ''(Primeira rodada)
  Daniel Gimeno-Traver (Primeira rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Rajeev Ram (Segunda rodada)
  Steve Darcis (Qualificador,  Lucky Loser)
  Łukasz Kubot (Qualificador)
  Konstantin Kravchuk ''(Qualificador)

<li> Niels Desein ''(Segunda rodada)
<li> Nicolas Mahut (Qualificado)
<li> Jan Hernych (Qualificado)
<li> Lucas Pouille (Qualificado)
</ol>

Qualificados

  Jan Hernych
  Stéphane Bohli

<li>  Nicolas Mahut
<li>  Lucas Pouille

Lucky Loser

  Steve Darcis

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S